Virgiliani – abitanti di Mantova
Virgiliani – abitanti di Virgilio (Italia)